Gallin può riferirsi a:
 Gallin – comune tedesco
 Gallin-Kuppentin – comune tedesco
 Gallin – frazione della città tedesca di Zahna-Elster